Busietta ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Busietta (* 1981), australisch-maltesischer Opernsänger (Lyrischer Tenor)
 Meme Busietta, maltesischer Wasserballspieler, Olympiateilnehmer 1928
 Victor Busietta, maltesischer Wasserballspieler, Olympiateilnehmer 1928